Объявление:
 действие по глаголу объявить или объявлять;
 печатное сообщение, извещение о чем-нибудь, публикация, например форма рекламы, которая встречается, в основном, в газетах и периодических изданиях. Она также присутствует в интернете, на радио и в телевидении;
 Объявление (информатика).

Действие 
Полное собрание законов Российской империи. Предисловие
Законы, от Самодержавной Власти исходящие, и общие постановления, Именем Её от учрежденных мест издаваемые, двумя путями достигают общего сведения и исполнения: 1) чрез объявление и обнародование каждого из них в свое время, посредством мест и властей, для сего установленных, и 2) чрез издание их, уже по обнародовании, в виде собраний.

К таким действиям относят Объявление о начале войны, Объявление войны, Объявление умершим, и другие.

Печатное сообщение

История 
История объявлений неотделима от истории прессы. Когда Теофраст Ренодо создал La Gazette в 1631 году при поддержке кардинала Ришельё, он организовал в первом французском журнале раздел объявлений. Объявление зародилось, таким образом, при соприкосновении двух интересов: с одной стороны, необходимость финансировать газету с помощью рекламы и, с другой стороны, информационный доступ рынка к потенциальной клиентуре.

Общие сведения 
Объявления, как правило, представляют собой текстовые описания различной длины — от десятка слов до пятидесяти. Они часто содержат аббревиатуры, чтобы уменьшить их стоимость. Номер телефона, адрес электронной почты или любой другой идентификатор вставляется в конец объявления. В целях привлечения внимания некоторые из них содержат символ или логотип.

Объявления часто ранжируются по темам: авто, работа, техника и т. д. Развитие технологий позволило объявлению развиваться и стать проактивным. В дополнение к текстовому описанию и фото, проактивное объявление позволяет продавцу менять цену и по сути проводить аукционную торговлю. Развитие цифровых технологий позволило создать так называемые таргетные объявления, предназначенные для клиента специфической социальной группы.

Объявления в цифровую эпоху 
Начиная с 2000-х годов, некоторые сайты перешли к платности размещаемых объявлений.

В 2003 году, по данным агентства Classified Intelligence, рынок объявлений оценивался в 15,9 млрд. USD для газет и периодических изданий, и в 14,1 миллиарда USD для Интернета. Для всего мира, по оценкам, объём рынка составлял более 100 млрд. USD.

В 2006 году после масштабной конкуренции на рынке контекстной рекламы произошёл взрыв рынка коммерческих объявлений, в том числе с помощью сервиса AdWords.

В 2010 году eBay закрыла свой сервис объявлений Kijiji. В этом же году Spir сдала Le Bon Coin в Schibsted. Так же появились такие проекты как Авито, OLX, Юла, Бесплатка , ZNAEDE  и другие.

В 2021 году в Европе появился проект Tamtu.online – сервис объявлений на 4 европейских языках с автопереводом.

См. также 
 Доска объявлений
 Манифест
 Указ

Примечания

Литература 

 Patrick Éveno, Histoire de la presse française. De Théophraste Renaudot à la révolution numérique, Flammarion, 2012.
 Patrick Éveno, L’argent de la presse française des années 1820 à nos jours, Éditions du CTHS, 2003.
 Fages Jean-Baptiste, Miroirs de la société : Les petites annonces, Tours, France, Mame, coll. " Collection medium. — Tours : Mame, 1969-… ", 1972, 142 p.
 Bardey Nathalie, L’évolution des valeurs, des représentations et des mentalités au XXe siècle (1934—1980) à partir de l’étude des petites annonces d’un quotidien franc-comtois, Thèse de doctorat, université de Franche-Comté. UFR des Sciences du langage, de l’homme et de la société, France, 2010, 719 p.

Реклама